Osoby:
 Jan Mosdorf – polski publicysta
 Siegmar Mosdorf – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Moosdorf